Uintacyon (Уинтакион — „пас са Уинта планина”) је изумрли парафилетски род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Европе.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Uintacyon је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Uintacyon.

Временска распрострањенст парафилетског рода Uintacyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 J. Leidy (1873) "Part I. Contributions to the extinct vertebrate fauna of the western territories." In F. V. Hayden (ed.), Report of the United States Geological Survey of the Territories 1:1-358
 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman and W. D. Matthew (1899.) "The ancestry of certain members of the Canidae, the Viverridae, and Procyonidae." Bulletin of the American Museum of Natural History 12(6):109-138
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 Anthony R. Friscia and D. Tab Rassmussen (2010) „Middle Eocene Carnivoramorpha of the Uinta Basin, Utah”. Annals of Carnegie Museum, vol. 79 (1), pp. 51-63
 M. T. Silcox, J. I. Bloch, D. M. Boyer and P. Houde (2010.) "Cranial anatomy of Paleocene and Eocene Labidolemur kayi (Mammalia: Apatotheria), and the relationships of the Apatemyidae to other mammals." Zoological Journal of the Linnean Society 160:773-825

†
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе
Полифилетски и парафилетски таксони сисара